Андрей Савельевич Стугарев - советский государственный и партийный деятель, доктор технических наук, профессор.

Биография 
Родился в деревне Пологи в 1907 году. Член ВКП(б) с 1930 года.

С 1926 года - на общественной и партийной работе.

В 1926 - 1971 гг. :
 помощник Ветринского районного агронома,
 инструктор сельскохозяйственной кооперации с. Бортниково Московской губернии,
 горный мастер, помощник начальника участка, заместитель главного инженера шахты имени С. М. Кирова,
 начальник шахты имени 7 Ноября треста «Ленинуголь»,
 главный инженер треста «Кемеровоуголь»,
 управляющий трестом «Сталинуголь»,
 1-й секретарь Прокопьевского городского комитета ВКП(б),
 секретарь Кемеровского областного комитета ВКП(б) по угольной промышленности,
 2-й секретарь Кемеровского областного комитета ВКП(б),
 начальник комбината «Кузбассуголь»,
 заместитель министра угольной промышленности восточных районов СССР,
 председатель Государственного комитета по безопасному ведению работ в промышленности и горному надзору при СМ СССР,
 директор Центрального научно-исследовательского института экономики при Государственной плановой комиссии РСФСР,
 член коллегии Государственного комитета СМ СССР по топливной промышленности,
 заместитель директора Центрального научно-исследовательского института экономики Министерства угольной промышленности СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва.

Умер в 1979 году в Москве.

Ссылки 
 Стугарев

Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Вторые секретари Кемеровского обкома КПСС
Заместители министров СССР
Первые секретари городских комитетов КПСС
Шахтёры СССР